Rheinstraße (Oostenrijk), een Landesstraße in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
 Rheinstraße (Berlijn), een straat in Berlijn
 Rheinstraße (Düsseldorf), een straat in Düsseldorf
 Rheinstraße (Wiesbaden), een straat in Wiesbaden